Појам Самерсет може да се односи на:
Самерсет, грофовију Енглеске
Самерсет (острво), острво Канаде
Самерсет (Тексас), град у САД